Carolina Fernanda de Austria-Toscana (Florencia, 2 de agosto de 1793-Viena, 5 de enero de 1802) fue miembro de la rama Toscana de la Casa de Habsburgo-Lorena. Falleció en su infancia.

Biografía 
Era la mayor de todos los hijos del gran duque Fernando III de Toscana y de su primera esposa, la princesa Luisa de Borbón-Dos Sicilias; nació casi tres años después del matrimonio de sus padres. Su padre que era el segundo hijo del emperador Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico, a quien había sucedido como gran duque de la Toscana cuando este se convirtió en emperador, debido a que siguió perteneciendo a los Habsburgo-Lorena. Carolina Fernanda, su madre y hermanos también eran miembros de la familia imperial. Sus padres eran primos, por parte de su madre descendía de la Casa de Borbón en su rama de las Dos Sicilias.

Vivió sus primeros años en Florencia, en el Palacio Pitti, la antigua residencia de la familia Médici. Tras ella vendrían Francisco Leopoldo, Leopoldo II (que sucedería a su padre como gran duque), y María Luisa. Carolina Fernanda era descrita como muy traviesa y unida a su familia, especialmente a su hermano, Francisco Leopoldo.

En 1799, cuando tenía seis años, el Gran Ducado fue invadido por las tropas de Napoleón Bonaparte, por lo que la familia tuvo que exiliarse a Viena, al amparo de su tío, Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico. Su hermano, Francisco Leopoldo, murió poco tiempo después, tras un accidente, algo que la apenó mucho. Su madre posteriormente dio a luz a María Teresa, futura reina de Cerdeña. 

A fines de 1801, Carolina Fernanda enfermó repentinamente y falleció pocas semanas después; se desconoce qué enfermedad padeció. Debido a que estaban en Viena, fue enterrada en la Cripta de los Capuchinos. Su madre murió pocos después tras dar a luz a un hijo muerto, siendo ambos enterados también ahí. Su padre y hermanos sobrevivientes no volverían a la Toscana hasta 1814, tras la derrota de Napoleón.

Referencias 

Casa de Habsburgo-Lorena
Niños fallecidos
Archiduquesas de Austria
Princesas de Toscana
Nacidos en Florencia
Fallecidos en Viena